Robert Marchal (athlète) (1901-1961), est un athlète français.
Robert Marchal (homme politique) est un ancien député wallon.

Voir aussi